Mounce est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Lewis Alfred Mounce (1857-1935), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1921-2019), théologie américain
 (né en 1975), lanceur américain de baseball
 (né en 1953), théologien américain

Homonymie de patronyme